Hugo – imię męskie

 Hugo – poemat Juliusza Słowackiego
 Nagroda Hugo – nagroda literacka dla utworów z gatunku s-f i fantasy
 HUGO Project – Projekt poznania ludzkiego genomu (en. Human Genome Project)
 Hugo – interaktywne programy telewizyjne i gry dla dzieci
 Hugo (komiks) – seria komiksowa
 Hugo – seria gier opartych na podstawie programu telewizyjnego Hugo
 Hugo i jego wynalazek – (org. Hugo) amerykański film przygodowy z 2011 roku
 Hugo – część Siemianowic Śląskich

Miejscowości w USA:
 Hugo – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Lincoln
 Hugo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Hugo – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Choctaw
Gmina w USA:
 Hugo (ang. Hugo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele

Osoby:
 Hugo (802 – 844) – nieślubny syn Karola Wielkiego i jego konkubiny Reginy
 Hugo (zm. 1158) – francuski duchowny, cysters, uczeń św. Bernarda z Clairvaux
 Hugo (zm. 1171) – włoski prawnik
 Hugon od św. Wiktora – teolog i filozof średniowieczny
 Hugo z Lincoln – święty Kościoła katolickiego, biskup
 Victor Hugo – pisarz, poeta, dramaturg francuski
 Hugo Kołłątaj – polski polityk
 Hugo Schmeisser – niemiecki konstruktor broni strzeleckiej
 Hugo Vidémont – piłkarz
 Hugo Chávez – prezydent Wenezueli w latach 1998–2013
 Hugo (ur. 1979) – brazylijski piłkarz